Ю́рий Эммануи́лович Бунимо́вич (1919—1944) — советский лётчик авиации ВМФ, один из самых результативных летчиков-торпедоносцев на Балтийском флоте во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (22.01.1944, посмертно). Гвардии капитан (3.11.1943).

Биография 
Родился 13 марта 1919 года в городе Владикавказе, в семье рабочего-железнодорожника. Русский, по другим данным — еврей. Обучался во Владикавказской железнодорожной средней школе № 1 на улице Маркова, д. 26 (сегодня — объект культурного наследия). После школы работал в местном аэроклубе аэрологом-наблюдателем гидрометеорологической службы. Когда кончалось дежурство, вместе с другими шел в учебные классы или на поле, стал летчиком-спортсменом. После смерти отца проживал в Пятигорске, где и окончил аэроклуб.

В ВМФ СССР с ноября 1938 года, по рекомендации райкома комсомола. Окончил Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в Ейске в декабре 1940 года. В январе 1941 года прибыл на Краснознамённый Балтийский флот, с марта 1941 года служил младшим лётчиком в 57-м штурмовом авиационном полку ВМФ, летал на бомбардировщике СБ.

С июня 1941 года — участник Великой Отечественной войны. С сентября 1941 года воевал в составе 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота (в январе 1942 года полк был удостоен гвардейского звания и переименован в 1-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк ВВС Балтийского флота) в 3-й Краснознаменной эскадрилье. В этом полку прошёл переподготовку и освоил самолёт-торпедоносец Ил-4. Уже через два месяца стал командиром звена. В боевых вылетах наносил удары по военно-морским базам противника (Хельсинки, Котка, Таллин, Выборг), его опорным пунктам под Ленинградом, участвовал в подавлении огня тяжёлых батарей, обстреливавших блокадный Ленинград. В июне 1942 года открыл свой счет потопленных вражеских кораблей. Большую часть боевых вылетов совершил со штурманом Михаилом Советским — неудачливым лётчиком, в короткий срок передал ему многое из своего богатого боевого опыта, способствовав превращению Михаила в результативного аса-торпедоносца. Был тяжело ранен. 

К концу сентября 1943 года гвардии старший лейтенант Юрий Бунимович совершил 98 боевых вылетов, потопил 6 транспортов общим водоизмещением 38700 тн, танкер, 2 сторожевых корабля, уничтожил несколько самолётов на аэродромах. 3 самолёта противника сбил в воздушных боях. Он стал одним из самых результативных летчиков-торпедоносцев Балтики. Тогда же был представлен к присвоению звания Герой Советского Союза.

Вечером 13 января вылетел на Ил-4 на разведку погоды. Через несколько часов, уже утром 14 января, при возвращении, в условиях плохих метеоусловий, низкой видимости, разбился на окраине своего аэродрома. Весь экипаж: пилот Бунимович Ю. Э., штурман Данилов В. В., стрелок-радист Кудрявцев В. П., воздушный стрелок Подлеонов Д. К. — погибли, самолёт полностью сгорел. 

Всего девять дней не дожил Юрий Бунимович до указа о награждении его высшей наградой Родины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу Военно-Морского флота» от 22 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему лейтенанту Юрию Эммануиловичу Бунимовичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Останки экипажа похоронены в братской могиле на Волковском лютеранском кладбище города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург).

Награды 
 Герой Советского Союза (22.02.1944, посмертно)
 Орден Ленина (22.02.1944, посмертно)
 Три ордена Красного Знамени (14.08.1942, 2.10.1943, 23.08.1943)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)

Память 
 Именем Героя в 1964 году названа улица в городе Пятигорске Ставропольского края.
 19 февраля 2011 года на доме № 26 по улице Маркова во Владикавказе была установлена мемориальная доска.
 В Пятигорске имя Героя высечено на пилоне Мемориала Боевой славы в микрорайоне Белая Ромашка (1985) и на стеле у Огня Вечной славы (2005).

См. также 
 Список Героев Советского Союза (Северная Осетия)

Примечания

Литература 
 
 В небе — лётчики Балтики. — Таллин: Ээсти раамат, 1974.
 В суровые годы войны. — Ставрополь, 1978.
 Герои битвы за Ленинград: биографический словарь. — СПб.: Судостроение, 2005. — 470 с. — ISBN 5-7355-0678-1.
 Герои войны. — Таллин, 1984.
 Их имена никогда не забудутся. Книга 2. — Ставрополь, 1969.
 Львов М. Л. Пароль — Балтика. — Калининград: Книжное издательство, 1984.
 На грани возможного. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: "Лимб", 1993.
 Баулин Е. Я - «Сокол», атакую! : [о Герое Советского Союза Ю. Э. Бунимовиче, уроженце г. Орджоникидзе (1919). В 1935 г. переехал в Пятигорск. Погиб при выполнении боевого задания 14 января 1944 г.] // Кавказ, здравница. - 1984. - 18 авг.
 Воинская слава Пятигорска : очерки истории / под общ. ред. С. И. Линца. - Пятигорск : Изд-во «Снег», 2015. - 351 с. : ил. - (70 лет Великой Победы).
 Гайдуков К. Стояли насмерть: [Ю. Э. Бунимович. Погиб 14 января 1944 г.] // Ставроп. правда. - 1978. - 11 мая.
 Герои Советского Союза. Боевая слава земли Ставропольской : краткий биогр. словарь : в 2 т. Т. 2. - Ставрополь, 2018. - 254 с. : ил.
 Зайцев А. Д. Люди бессмертного подвига : [Ю. Э. Бунимович] // История СССР. - 1987. - № 3 . - С. 13-16.
 Лилина Л. И остался человек в памяти : [о боевом лётчике, Герое Советского Союза Ю. Э. Бунимовиче, именем которого названа одна из улиц города-курорта Пятигорска] // Кавказ, здравница. - 1 9 8 1 .-1 3 нояб. - С. 2.
 Минаков В. И. На крыльях морской авиации. - Ставрополь : Кн. изд-во, 1990. - 254 с. : ил. Из содерж.: Спасибо тебе, Юрий! - С. 48-79 : портр.
 Минаков В. И. Торпедоносцы атакуют : записки морского лётчика. - М. : Легпромбытиздат, 1991. -2 6 7 с. : и л .; 19 с. : ил.
 Морозов М. Э. Торпедоносцы Великой Отечественной: их звали «смертниками». - М. : Яуза, 2011. -3 5 1 с. : ил., портр., карт. -(Гвардия СССР). -Библиогр.: с. 351.
 Морозов М. Э. Торпедоносцы в бою: «смертники» Великой Отечественной. - М. : Яуза Эксмо, 2012. - 351 с. : ил., портр., карт. - (Война на море: уникальная энциклопедия). -Библиогр.: с. 351.
 Муриев Д. 3. Осетии отважные сыны. - 2-е изд., испр. и доп. - Орджоникидзе : Ир, 1974.- С . 85-88 : фото.
 Пресняков А. В. На крыльях торпедоносца. - М. : Патриот, 2011. - 558 с. : ил. ; 16 л. ил., портр., факс. - (Слово солдата Победы).
 Пресняков А. В. Над волнами Балтики. - М. : Воениздат, 1979. - 298 с. : ил. Из содерж.: [о лётчике Ю. Э. Бунимовиче]. - С. 133-134, 140, 154-156, 161, 186, 190,215.
 Пятигорчане - Герои Советского Союза // Мы победили! : (Пятигорск и пятигорчане в годы Великой Отечественной войны). - Пятигорск, 2005 . - С. 98 : портр.
 Рафалович В. Экипаж Бунимовича : [о боевых заслугах мастера торпедометания, гвардии капитана Юрия Бунимовича и его штурмана Михаила Советского, потопивших 7 транспортов противника, танкер и сторожевой корабль за один только 1943 г.] // Красный флот. - 1944. - 5 янв. - С. 2.
 Созвездие славных : Герои Советского Союза Ставрополья и Карачаево-Черкесии (1938-1988 гг.) / сост. О. П. Даусон, В. Г. Остапенко. - Ставрополь: Краев, тип., 1996. - 541 с. Из содерж.: Бунимович Юрий Эммануилович. - С. 179-181 : портр.
 Ставропольцы в Великой Отечественной войне: историко-публ. очерки / ред. Д. В. Кочура. - Ставрополь : Изд-во Ставроп. фонда культуры, 1995. - 349 с. : ил. - (К 50-летию победы в Великой Отечественной войне). Из содерж.: Бунимович Юрий Эммануилович. - С. 313.
 Тарасенко Е. Когда пылала Балтика : [о Ю. Э. Бунимовиче, погибшем в 1944 г.] // Кавказ, здравница. - 1975. - 3 апр. - С. 2.
 Чегутаева Л. Полёт в бессмертие: [о героизме и мужестве военного лётчика, Героя Советского Союза Ю. Э. Бунимовича, погибшего 13 января 1944 г.] // Кавказ, здравница. -2015.-7 апр. - С. 3 : фото.
 Широкорад А. Б. Торпедоносцы в бою. Их звали «смертниками». - М. : Яуза Эксмо, 2006. - Тула : Тип. - 351 с. : 6 ил. ; 8 л. ил. - Библиогр. в конце кн.
 Энциклопедический словарь Ставропольского края. - Ставрополь : Изд-во СГУ, 2006. - 458 с. : ил. Из содерж.: Бунимович Юрий Эммануилович. - С. 66 : портр.

Ссылки 
 
 Наградной лист, Память народа
 Бунимович Юрий Эммануилович
 Неравный воздушный бой -к 100-летию со дня рождения Бунимович Юрия Эммануиловича

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище
Персоналии:Пятигорск
Кандидаты в члены КПСС